

Anno 
 842 o 842 a.C.

Codici 
 842 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gettysburg College Observatory, nella Contea di Adams (Pennsylvania), degli USA

Matematica 
 842 – numero